Powałki – wieś w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice
 Powałki – osada leśna w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice